Натуральне число 1938
 1938 рік до нашої ери
 1938 рік нашої ери